

Personnage 

 La Dame du Lac ou Fée Viviane, personnage des légendes arthuriennes

Œuvres 

 La Dame du lac, poème de Sir Walter Scott publié en 1810 ;
 La Dame du lac (La donna del lago) (1819), opéra de Gioachino Rossini d'après le poème ;
 La Dame du lac, roman de Raymond Chandler publié en 1943 ;
 La Dame du lac, film de Robert Montgomery, adaptation du roman de Chandler sorti en 1947 ;
 La Dame du lac (1975), sculpture d'escalade de Pierre Szekely, située dans le parc d'Evry-Courcouronnes ;
 La Dame du lac, septième épisode de la deuxième saison de la série télévisée Arabesque diffusée en 1985 ;
 La Dame du lac, roman médiéval-fantastique polonais d'Andrzej Sapkowski, paru en 1999.

Voir aussi 
 Crime de la Dame du lac, une affaire criminelle française qui a défrayé la chronique dans les années 2000
 Tsomo, nom personnel tibétain signifiant Dame du lac. 
 La Femme du lac (La donna del lago), film italien sorti en 1965.